Альтдорф ( — «старая деревня»):
 Германия
 Альтдорф — коммуна в земле Бавария.
 Альтдорф-бай-Нюрнберг — город в земле Бавария, где находился Альтдорфский университет.
 Альтдорф — коммуна в земле Баден-Вюртемберг, район Бёблинген.
 Альтдорф — коммуна в земле Баден-Вюртемберг, район Эслинген.
 Альтдорф — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц.

 Словакия
 Спишска-Стара-Вес — город в восточной Словакии на границе с Польшей. По-немецки назывался Alt(en)dorf.

 Швейцария
 Альтдорф — город, административный центр кантона Ури.
 Альтдорф — деревня в кантоне Шафхаузен.

См. также 
 Вайнгартен, ранее Альтдорф — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.